Nuussuaq kan henvise til flere artikler:

 Nuussuaq (Qaasuitsup) – en bygd i Qaasuitsup Kommune i Grønland.
 Nuussuaq halvø (Upernavik) – en halvø i Upernavik-området i Grønland.
 Nuussuaq halvø (Disko) – en halvø nord for øen Disko i Grønland.
 Nuussuaq (bydel) – en bydel i Grønlands hovedstad Nuuk.